Джатта:

 Джатта, Алассана (род. 1999) — гамбийский футболист.
 Джатта, Бакери (род. 1998) — гамбийский футболист.

См. также 
 Ятта, Сеедю (род. 2003) — норвежский футболист.